Бистра може бити:

 Бистра (Северна Македонија), планина у Северној Македонији
 Бистра (Словачка), планина у Словачкој
 Бистра (општина), општина у Хрватској
 Бистра (река), река у Румунији
 Бистра (језеро), језеро у Румунији
 Бистра (Трговиште), село у општини Трговиште, Бугарска
 Бистра (Брезно), насељено место у округу Брезно, Словачка
 Бистра (Стропков), насељено место у округу Стропков, Словачка
 Бистра (Пелхримов), насељено место у округу Пелхримов, Чешка
 Бистра (Алба), насеље у округу Алба, Румунија
 Бистра (Бихор), насеље у округу Бихор, Румунија
 Бистра (Марамуреш), насеље у округу, Румунија